St. Patrick’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Patrick’s Catholic Church (Alabama), ID-Nr. 88001354
 St. Patrick’s Catholic Church (Kansas), ID-Nr. 98001358
 St. Patrick’s Catholic Church (Louisiana), ID-Nr. 99001571
 St. Patrick’s Catholic Church (Maine), ID-Nr. 73000133
 St. Patrick’s Catholic Church (Hamilton County, Ohio), ID-Nr. 78002081
 St. Patrick’s Catholic Church (Lucas County, Ohio), ID-Nr. 72001033

Siehe auch:
 St. Patrick’s Roman Catholic Church